Juan de Padilla y Borbón (Juan Alberto Pedro Alcántara Lisboa de Padilla y Borbón; Madrid, 2 de marzo de 1948) es un aristócrata nacido en España, miembro de la familia real española, primo del rey Juan Carlos I de España, además de tener conexiones con la familia real portuguesa. Actualmente el príncipe Juan vive en Brasil, donde es conocido como cantante, actor, productor y modelo. 

Es uno de los hijos del príncipe Don Rafaelo Padilla y de Borbón y su esposa Regina Matarazzo de Coelho Lisboa.

Infancia y formación  
Aún niño, pasa a residir en Brasil. Se forma en Artes escénicas por la UFRJ. Paralelo a esto, pasa a trabajar como modelo fotográfico por diversas agencias nacionales e internacionales.

Carrera televisiva 
Hace su estreno en la televisión en 1970, en la telenovela Las Brujas, de la TELE Tupí. El año siguiente, se transfirió por la Red Globo, donde actuó en El Cafona (1971), Bandeira 2 (1971), Salomé (1991), y Dercy de Verdad (2012).

Carrera cinematográfica 
En el cine, Juan de Borbón actúa en Cuando las Mujeres Paqueram e Ipanema toda Desnuda.

Vida actual 
Actualmente, se dedica las actividades como productor de teatro y artista plástico.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en 1948
Actores de Madrid
Nobles
Dinastía Borbón
Príncipes
Personas vivas